L’odalisme peut être :
 odalisme, ou óðalisme, idéologie néo-nazi et néopaganiste teutonique créée dans la fin des années 1990 ;
 odalisme, statut et profession de l’odalisque.